Адорьян () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Адорьян, Кристиан (род. 1993) — венгерский футболист, игрок клуба «Новара» и молодёжной сборной Венгрии.